Wilschana (; ) ist ein Dorf im Zentrum der ukrainischen Oblast Sumy mit etwa 2200 Einwohnern (2001).

Wilschana liegt im Osten des Rajon Nedryhajliw am linken Ufer der Sula, einem Nebenfluss des Dnepr und an der Fernstraße N 07 zwischen dem etwa 60 km östlich liegenden Oblastzentrum Sumy und dem 12 km westlich liegenden Rajonzentrum Nedryhajliw.

Wilschana war bis 2017 das administrative Zentrum der gleichnamigen Landratsgemeinde, zu der noch die Dörfer
 Bilojarske ( ) mit etwa 200 Einwohnern 
 Wesnohirske ( ) mit etwa 50 Einwohnern
 Nemudruji ( ) mit etwa 70 Einwohnern 
 Rewy ( ) mit etwa 100 Einwohnern 
 Fartuschyne ( ) mit etwa 10 Einwohnern 
 Filonowe ( ) mit etwa 90 Einwohnern 
 Schapowalowe ( ) mit einem Einwohner
gehörten.

Am 5. Januar 2017 wurde das Dorf zum Zentrum der neugegründeten Landgemeinde Wilschana (), zu dieser zählen auch noch die 21 Dörfer Bilojarske () Chorol () Derkatschiwka (), Fartuschyne (), Filonowe (), Horodyschtsche (), Koselne (), Komyschanka (), Kuschniry (), Likariwschtschyna (), Mirky (), Nemudruji (), Pjatydub (), Rewy (), Sajewe (), Schapowalowe (), Selenkiwka (), Sorokolitowe (), Tymtschenky () Welyki Budky () und Wesnohirske ().

Weblinks 

 Eintrag zum Ort in der Enzyklopädie der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)
  Webseite des Gemeinderates auf rada.info (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Sumy
Rajon Nedryhajliw
Ort an der Sula (Dnepr)